Schleck es un apellido que puede referirse a:

  Andy Schleck, ciclista luxemburgués;
  Fränk Schleck, ciclista luxemburgués, hermano del anterior; o
  Johny Schleck, ciclista luxemburgués, padre de los anteriores.